Ӻ, ӻ (Г со штрихом и крюком) — буква расширенной кириллицы, используемая в нивхском языке.

Использование 
В нивхском алфавите является седьмой буквой и обозначает звук . Происходит от буквы Ғ с добавлением диакритического знака крюка.

Существует более редкая форма буквы, образованная с использованием нижнего выносного элемента вместо крюка и выглядящая как , .

Юникод 
В стандарте Юникод буква присутствует начиная с версии 5.0, вышедшей в 2006 году, и находится в блоке «Кириллица» () под кодами U+04FA для заглавной и U+04FB для строчной формы и названиями  и  соответственно.

Примечания

См. также 
 Список букв кириллицы

Ссылки